Вога — власна назва.

Топоніми

Вога — річка
 Ламаш-ду-Вога — парафія.
 Пессегейру-ду-Вога — парафія.
 Рокаш-ду-Вога — парафія.
 Север-ду-Вога — муніципалітет.
 Север-ду-Вога (парафія)